Standby ( für Sich-Bereithalten) steht für:
 Bereitschaftsbetrieb eines technischen Geräts
 Bereitschaftsdienst in der Wirtschaft, insbesondere bei allen öffentlichen Berufen
 Stand-by-Kredit, im Bankwesen und beim Internationalen Währungsfonds ein Beistandskredit
 Stand-By-Profi, in Mannschaftssportarten einen Spieler, der nur im äußersten Bedarfsfall zum Einsatz kommt
 das Warten auf eine Mitfluggelegenheit am Flughafen, siehe Flugbuchung
 Stand by, französischer Spielfilm von Roch Stephanik aus dem Jahr 2000
 Stand By, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS

Siehe auch: